Литви́нцев (Литви́нцева) — русская фамилия. 
Известные носители:
 Литвинцев, Владимир Андреевич (род. 2001) — азербайджанский фигурист.
 Литвинцев, Геннадий Михайлович (род. 1946) — советский и российский журналист, литератор. 
 Литвинцев, Дмитрий Алексеевич (род. 1971) — депутат Государственной Думы VI созыва ФС РФ от ЛДПР.
 Литвинцев, Юрий Иванович (1934—2009) — советский партийный и государственный деятель.